Pergamino kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Pergamino, kommun, Buenos Aires, 
 Pergamino (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar